Блогерман — прізвище.
 Блогерман Абрам Олександрович — український звукорежисер, працював на Одеській кіностудії (х/ф «Приходьте завтра...» (1963), «Хлопчину звали Капітаном» (1973) та ін.).
 Блогерман Ірина Абрамівна — український режисер по монтажу.

Примітки 

Прізвища